Nery ist der Familienname folgender Personen:

 Adalgisa Nery (1905–1980), brasilianische Schriftstellerin, Journalistin, Politikerin und Muse
 Eduardo Nery (1938–2013), portugiesischer Maler
 Emmanuel Augusto Nery (1892–1927), brasilianischer Fußballspieler
 Enrique Nery († 2014), mexikanischer Jazzpianist und -komponist
 Gustavo Nery (* 1977), brasilianischer Fußballspieler
 Harison da Silva Nery (* 1980), brasilianischer Fußballspieler
 Ismael Nery (1900–1934), brasilianischer Maler der Moderne
 Luis Nery (* 1994), mexikanischer Boxer im Bantamgewicht
 Silvério José Nery (1858–1934), brasilianischer Offizier und Politiker
 Wega Nery (1912–2007), brasilianische Malerin, Zeichnerin und Lehrerin

Nery bezeichnet als Ortsname:

 Néry, Gemeinde in Frankreich

Siehe auch:

 Neri